Дженнифер Мэри Каприа́ти (; род. 29 марта 1976, Нью-Йорк) — профессиональная американская теннисистка; бывшая первая ракетка мира; Трёхкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде; олимпийская чемпионка летних Олимпийских игр 1992 года; победительница 15 турниров WTA (из них 14 в одиночном разряде); трёхкратная обладательница Кубка Федерации (1990, 1996, 2000) в составе национальной сборной США; победительница четырёх юниорских турниров Большого шлема (из них два в одиночном разряде). Член Международного зала теннисной славы с 2012 года.

Биография

Детство 
Дженнифер познакомилась с теннисом, когда едва умела ходить. В теннис её привёл отец — Стефано Каприати (итальяно-американский боксёр), который позже переклассифицировался в теннисного тренера и тренировал Каприати во время её профессиональной карьеры.
В 1986 году, когда теннисный талант Дженнифер стал очевидным, семья Каприати переехала во Флориду, где десятилетняя девочка стала тренироваться по программе, созданной Джимми Эвертом, отцом Крис Эверт.

Первые титулы 
В 1989 году, в возрасте 13 лет и 2 месяцев, Каприати стала самой молодой победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису среди юниоров в одиночном разряде. Этот рекорд был побит Мартиной Хингис в 1992 году, когда Мартине было 12. Также Каприати выиграла одиночные и парные разряды среди юниоров на Уимблдонском турнире и Открытом чемпионате США в паре с Мередит Макграт.

Каприати стала профессионалом 5 марта 1990 года, за три недели до своего 14-летия. К этому моменту за её успехами следили все ведущие американские СМИ, предсказывавшие, что она станет новой Крис Эверт (спортивные агентства и производители теннисной формы и снаряжения начали добиваться её внимания ещё раньше — в девять лет). Специально для того, чтобы допустить её к участию в этом турнире, Женская теннисная ассоциация (WTA) внесла изменения в свой устав, известные как «Правила Каприати». Согласно этим поправкам, хотя теннисисткам запрещалось выступать в турнирах WTA до достижения 14-летнего возраста, исключение делалось для турниров, проходящих в том же месяце, когда теннисистке исполняется 14 лет. Таким образом, Каприати, которой исполнялось 14 лет 29 марта, смогла принять участие в турнире, начинавшемся 5 марта в Бока-Ратоне (Флорида). Она выиграла у четырёх сеяных игроков (в том числе у трёх теннисисток из первой двадцатки рейтинга) и проиграла Габриэле Сабатини в финале, будучи самой молодой участницей соревнования. Несмотря на проигрыш, она попала на обложку журнала «Sports Illustrated» той недели.

В своём втором турнире основного профессионального тура — Lipton International в Майами — она выглядела не столь убедительно. Уже во втором круге её соперница Патти Фендик, направлявшая большую часть своих ударов под закрытую ракетку Каприати, сумела убедительно повести в счёте, но повредила ногу и не смогла завершить игру. В четвёртом круге Каприати проиграла в двух сетах 130-й ракетке мира Натали Эрреман. После этого она должна была выступать в Мемфисе на турнире в Хьюстоне, но по соображениям рекламного характера руководство WTA добилось замены турнира — Каприати поставили в основную сетку транслируемого по кабельному телевидению Family Circle Cup в Хилтон-Хеде. Семья Каприати согласилась на этот перенос только при условии, что Дженнифер также будет гарантировано место в основной сетке Открытого чемпионата Италии, на чём настаивал её основной спонсор — итальянская компания Diadora. В Хилтон-Хеде Каприати разгромила Аранчу Санчес в третьем круге и Наталью Звереву в полуфинале, испытав лишь временные затруднения в четвертьфинале против канадки Хелен Келеси. В финале, однако, Мартина Навратилова, взбешённая ажиотажем вокруг 14-летней соперницы (телеоператор NBC, спешивший на корт вслед за Каприати, едва не сбил её с ног), убедительно её переиграла со счётом 6-2, 6-4.

На Открытом чемпионате Италии Каприати впервые оказалась в центре скандала. На вопрос журналиста на послематчевой конференции о её худшем впечатлении за первые два месяца профессиональной карьеры. Четырнадцатилетняя Дженнифер с улыбкой ответила, что худшим впечатлением этого периода для неё были сами журналисты, за что уже на следующий день её освистывали трибуны в матче с Лаурой Голарсой, а на очередной пресс-конференции ей пришлось извиняться и объяснять, что она неправильно выразилась. Каприати удалось дойти до четвертьфинала, где она проиграла в равной борьбе Сабатини — ещё одной этнической итальянке. В это же время её отец уволил тренировавшего Дженнифер Томми Томпсона, и USTA предоставила её нового тренера, оплачиваемого из средств самой ассоциации — Тома Галликсона. Через месяц пятым «взрослым» турниром Каприати стал Открытый чемпионат Франции. За первые два круга она отдала соперницам в общей сложности три гейма и дошла до полуфинала, став самой молодой полуфиналисткой за всё время проведения этого турнира. Ей было 14 лет и 2 месяца, и в полуфинале против неё 16-летняя Моника Селеш впервые выступала в ранге ветерана, одержав уверенную победу со счётом 6-2, 6-2. После окончания грунтового сезона, однако, её успехи были не столь велики; примером мог служить пред-Уимблдонский турнир в Истборне, где молодая американка во втором круге вела у своей соотечественницы Гретхен Мейджерс 6-2, 4-1, но проиграла 11 из последних 13 геймов; Мейджерс дошла до финала (четвёртого в карьере), уступив там Навратиловой. Дженнифер дошла до четвёртого круга как на Уимблдонском турнире, так и на Открытом чемпионате США. Свой первый титул в профессиональной карьере она завоевала в октябре в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). К окончанию сезона Дженнифер находилась на восьмой строчке мирового рейтинга.

В 1991 году Каприати дошла до полуфинала на Уимблдонском турнире и Открытом чемпионате США. Она стала самой молодой полуфиналисткой Уимблдона, в четвертьфинале обыграв Мартину Навратилову, действующую чемпионку. Каприати выиграла 2 титула в одиночном разряде и один в парном, сыграв с Моникой Селеш в Риме.

Наиболее ярким событием в её юниорской карьере стало олимпийское золото на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. В финале Дженнифер обыграла Штеффи Граф, которая была олимпийской чемпионкой 4 годами ранее, в Сеуле, со счётом 3-6, 6-3, 6-4.

Персональные проблемы 
В связи с давлением и надеждами, которые возлагали на Каприати, она проиграла в первом круге Открытого чемпионата США Лейле Месхи в 1993 году. Каприати взяла перерыв в играх, однако, скоро у неё появились личные проблемы и конфликты с законом. Она была замешана в магазинных кражах, а также арестована за хранение марихуаны в мае 1994 года. Каприати попыталась вернуться в тур на турнире в Филадельфии, где проиграла в первом же круге Анке Хубер. После этого не играла в течение 15 месяцев. Её аресты и связи с кражами, по цитате «Chicago Sun-Times», сделали её «идеальным примером перегоревшего спортсмена-вундеркинда».

Возвращение на корт 
Несмотря на то, что её карьера казалась завершённой, Каприати возвратилась на корт в феврале 1996 года, результатом чего стал рост и достижение первой строчки мирового рейтинга WTA. Однако во время этого роста было и несколько фальстартов. Лишь в мае 1999 года она наконец-то выиграла свой первый турнир за последние 6 лет. Это случилось в Страсбурге.

Примерно через 11 лет игры в туре, Каприати, наконец, совершила прорыв в Турнирах Большого Шлема. После пяти лет проигрышей на этих турнирах, Каприати, будучи 12-й сеяной, выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2001 году, обыграв в финале первую ракетку мира на тот момент — Мартину Хингис со счётом 6-4, 6-3. На пути к финалу она обыграла четвёртую ракетку мира Монику Селеш в четвертьфинале, вторую ракетку — Линдсей Дэвенпорт в полуфинале. Пятью месяцами позже Дженнифер выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису, обыграв в финале Ким Клейстерс со счётом 1-6, 6-4, 12-10. Она дошла до полуфинала и на Уимблдоне, и на Открытом чемпионате США, получив лучшие результаты на Больших шлемах в том году. В октябре 2001 года Каприати стала первой ракеткой мира.

Каприати выиграла свой третий чемпионский титул на Турнирах Большого Шлема в 2002 году. Это был Открытый чемпионат Австралии. В финале против Мартины Хингис она проигрывала 4-6 0-4, однако переиграла её в конечном итоге со счётом 4-6, 7-6, 6-2. Она отыграла четыре матч-бола в финале, что стало рекордным достижением.

В 2003 году она дошла до полуфинала на Открытом чемпионате США, где проиграла бельгийке Жюстин Энен в трёх партиях на тай-брейке. Встреча закончилась далеко за полночь, и после неё Энен потребовалась медицинская помощь из-за обезвоживания и измождения. В течение матча Каприати девять раз была в двух очках от победы.

Всего Каприати выиграла 14 одиночных титулов и 1 парный.

В январе Каприати сказала, что вряд ли вернётся на корт в 30 лет из-за операции, сделанной в 2005 году. Свой последний матч она сыграла в 2004 году в Филадельфии.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (3)

Победы (3)

Финалы Олимпийских турниров в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (31)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (17)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражение (1)

Финалы командных турниров (4)

Победы (3)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Награды 
 В 2002 году Каприати получила звание «Лучший игрок из вернувшихся» от ESPN. На эту награду были также номинированы такие великие спортсмены, как баскетболист Майкл Джордан и хоккеист Марио Лемьё.
 В 2005 году «TENNIS Magazine» поместил её на 36 место в рейтинге «40 лучших теннисистов эры».
 В 2012 году Каприати стала членом Международного зала теннисной славы.

Стиль игры 
Каприати была одним из самых сильных игроков 1990-х годов, наряду с такими спортсменками, как Линдсей Дэвенпорт, Мари Пьерс и Моника Селеш. Её игра была построена на хорошо поставленных ударах справа, которые, при достаточной скорости, могли проводиться навылет. Когда она вернулась в 2001 году, она стала ещё быстрее и проворнее, чем ранее. Дженнифер стала отбивать «невероятные мячи». Слабыми местами Каприати считались вторая подача и резаные удары, что было особенно заметно при игре от обороны.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Дженнифер Каприати на сайте Международного зала теннисной славы

Родившиеся в Нью-Йорке
Теннисисты США
Олимпийские чемпионы по теннису
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек
Обладатели Кубка Федерации по теннису
Члены Международного зала теннисной славы